De pechvogel (Jommeke), een stripalbum uit de reeks Jommeke 
 De pechvogel (Vrije Vlucht), een stripalbum uit de collectie Vrije Vlucht